Cifré es un apellido catalán. Algunas personas ilustres que llevan este apellido son:

 Guillem Cifré i Figuerola, dibujante de historieta e ilustrador español.
 Guillem Cifré i Barrabín, dibujante de historieta e ilustrador español, hijo del anterior.
 Guillem Cifre de Colonya, banquero, educador, político y filántropo español.